Angela Park (Foz do Iguaçu, Paraná, Brazília, 1988. augusztus 25. –) amerikai-brazil golfjátékos. Koreai szülők gyermekeként született Brazíliában, nyolcéves korában költöztek Amerikába. 2006 és 2010 között golfozott.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1988-ban született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil sportolók
Amerikai golfozók
Koreai-amerikaiak
Élő személyek